Bath County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Bath County (Kentucky)
Bath County (Virginia)